3-й гвардейский стрелковый Краснознамённый корпус — войсковое соединение РККА Вооруженных Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 24575.

Сокращённое наименование — 3 гв. ск.

История формирования 

Корпус формировался в городе Ворошиловград в составе 3-й гвардейской армии как 29-й стрелковый корпус, с 1 по 5 марта 1943 года. Основой формирования явились кадры 50-й гвардейской стрелковой дивизии.

22 апреля 1943 года 29-й стрелковый корпус, за проявленный героизм в боях по обороне Ворошиловграда, директивой Ставки ВГК № 40106 от 16 апреля 1943 года и боевыми распоряжениями Южного фронта № 0065 от 18 апреля 1943 года и 51-й армии № 00178 от 21 апреля 1943 года, преобразован в 3-й гвардейский стрелковый корпус.

В состав корпуса вошли:
 50-я гвардейская стрелковая дивизия;
 54-я гвардейская стрелковая дивизия;
 91-я стрелковая дивизия;
 346-я стрелковая дивизия

Части корпусного подчинения:
 17-й отдельный гвардейский батальон связи (до 29.04.1943 406-й отдельный батальон связи);
 291-я полевая авторемонтная база;
 2713-я военно-почтовая станция

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 22 апреля 1943 года — 29 марта 1944 года, 28 мая 1944 года — 14 сентября 1944 года, 13 октября 1944 года — 31 марта 1945 года, 20 апреля 1945 года — 11 мая 1945 года.

Послевоенная история 
С 14 мая по 15 июня 3-й гвардейский стрелковый корпус, находясь в Чехословакии, занимался боевой подготовкой и ликвидацией остатков разгромленных частей противника.

С 15 июня по 15 августа 1945 года корпус в составе 28-й армии совершил 1500 километровый марш из города Бела на новое место постоянной дислокации — в город Слуцк Барановичского военного округа.

С 21 мая 1946 года управление корпуса передислоцировалось в новое место дислокации — в город Бобруйск, где вошло в состав 3-й общевойсковой армии.

В марте 1947 года, приказом МВС № орг/1/461172 и приказом 3-й общевойсковой армии № ому/1/00195 управление 3-го гвардейского стрелкового Краснознамённого корпуса было расформировано.

Боевой состав

Награды и почётные наименования 

Также был удостоен награды входивший в состав корпуса

Командование корпуса

Командиры 
 Белов, Александр Иванович (22.04.1943 — 04.04.1944), гвардии генерал-майор (умер от ран 5.04.1944);
  Бобрук, Сергей Антонович (05.04.1944 — 11.04.1944), гвардии генерал-майор (фактически к обязанностям не приступал);
 Безуглый, Игнатий Фёдорович (31.03.1944 — 20.04.1944), гвардии полковник (ИД);
 Рябышев, Дмитрий Иванович (12.04.1944 — 27.05.1944), гвардии генерал-лейтенант;
 Перхорович, Франц Иосифович (28.05.1944 — 07.11.1944), гвардии генерал-майор;
 Александров, Пётр Алексеевич (09.11.1944 — 08.1945), гвардии генерал-майор;
  Провалов, Константин Иванович (08.1945 — 03.1947), гвардии генерал-майор

Заместители командира по строевой части 
 .
 Гаспарян, Исаак Гаспарович (??.08.1946 — ??.03.1947), гвардии генерал-майор

Заместители командира по политической части 
 Мартынюк Василий Тихонович (22.04.1943 — 29.03.1944), гвардии подполковник, с 10.08.1943 гвардии полковник
 Браудэ Борис Семёнович (01.04.1944 — 11.07.1944), гвардии полковник
 Свирин Афанасий Матвеевич (11.07.1944 — 21.06.1946), гвардии полковник

Начальники штаба 
 Безуглый Игнатий Фёдорович (03.1943 — 1945), гвардии полковник
 Мирсонов Григорий Михайлович (1945—1946), гвардии полковник

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1947 году
Гвардейские корпуса СССР